Дынув:

 Дынув — город в Польше, входит в Подкарпатское воеводство, Жешувский повят.
 Дынув — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Жешувский повят, Подкарпатское воеводство.